Фудбалска репрезентација Перуа је фудбалска репрезентација, која представља Перу на међународним такмичењима и под водством је Перуанског фудбалског савеза.

Историја 

Перу је пет пута наступао на Светском фудбалском првенству, први пут на Светском првенству 1930. када су као задњи завршили у групи. Најбољи пласман на Светском првенству Перу је остварио 1970. године у Мексику када је заузео 6. место. До сада су два пута освојили континентално првенство Јужне Америке — Копа Америка 1939. и 1975. године.

Наступи на такмичењима

Светска првенства

Састав репрезентације 

Састав тима за Свјетско првенство 2018.

Подаци ажурирани 27. јуна 2018, након утакмице са Аустралијом

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Перуа 
 Перу на сајту ФИФА 

 
Перу